«Джози и кошечки» () может означать:

 «» — комикс издательства Archie, издававшийся в 1963—1982 и 2016—2017 годах.
 «» — мультсериал студии Hanna-Barbera, основанный на одноимённом комиксе и выходивший в 1970—1971 годах.
 «Джози и кошечки» — американский фильм 2001 года, основанный на одноимённом комиксе и мультсериале.